Jerozolima – największe miasto Izraela, nieuznawana stolica państwa Izrael, święte miasto trzech religii monoteistycznych
 Wschodnia Jerozolima – część Jerozolimy, w latach 1948–1967 osobne miasto w Jordanii
 Zachodnia Jerozolima – część Jerozolimy, w latach 1948-1967, osobne miasto w Izraelu
 Jerozolima – muhafaza Palestyny
 Jerozolima – jeden z sześciu administracyjnych dystryktów w Izraelu
 Jerozolima – powieść w dwóch częściach autorstwa szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlöf

Zobacz też 
 Jerozolima wyzwolona
 Ustawa o ambasadzie w Jerozolimie
 
 Nowa Jerozolima (ujednoznacznienie)